Рехи́на Ка́рла Баути́ста «Ри́ка» Перале́хо (; 7 марта 1981, Филиппины) — филиппинская актриса и певица.

Биография 
Рехина Карла Баустиста Пералехо (настоящее имя Рики) родилась 7 марта 1981 года на Филиппинах. В 2012 году окончила Университет Атенео-де-Манила.

Карьера 
Рики начала карьеру в детстве и была частью популярного молодёжного «ABS-CBN». Также Рики приступил к певческой карьерой и выпустила два сольных альбома, некоторые из которых стали саундтреками.

Она также является активным членом «Christian Fellowship».

Сотрудничала с Джолиной Магдангал.

Личная жизнь 
С 29 января 2010 года Рика замужем за пастором Джозефом Бонифачо. У супругов есть сын — Филип Натаниэль Бонифачо (род.17.01.2014).

Примечания

Ссылки